4 miejscowości w Polsce: 
 Będków – osada w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec
 Będków – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Rząśnia 
 Będków – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Burzenin 
 Będków – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Będków